Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин — международный турнир среди женских сборных Северной и Южной Америки по баскетболу, проводимый раз в 2 года под эгидой ФИБА. Первый турнир был проведён в 1989 году в Бразилии. Больше всех — 5 раз — чемпионами Америки становилась сборная Бразилии. Действующий обладатель титула является четырех кратный победитель сборная США.

Победители и призёры 

Соревнования, которые квалифицируют на Олимпийские игры, отмечены голубым

Статистика сборных

Страны

См. также 
 Чемпионат Америки по баскетболу

Ссылки 
 Brazil’s History for Pre-World Championship Tournaments
 Brazil’s History for Pre-Olympic Championship Tournaments
 FIBA Americas official website
 WC Qualifiers medal list

Международные соревнования по баскетболу
 *